S 177 steht für:

 Staatsstraße 177 in Sachsen
 SMS S 177, Torpedoboot der Kaiserlichen Marine
 S 177, NATO-Bezeichnung für U 28 (Bundeswehr), deutsches U-Boot

Abkürzung